Генрих-Вальтер Вильгельм Эрнст Вивигенс Конрад Бронзарт фон Шеллендорф (; 21 сентября 1906 — 12 сентября 1944) — офицер Вермахта во Второй мировой войне.

Представитель старинного дворянского рода Бронзарт фон Шеллендорф, военный по меньшей мере в пятом поколении. Поступил на военную службу в 1924 году. В 1935 г. произведён в ротмистры, в 1937—1939 гг. командовал кавалерийским эскадроном. С 1939 г. на Восточном фронте, командовал батальоном мотоциклистов, затем танковым полком. Майор (1940), подполковник (1943), полковник (1944). 4 сентября 1944 года назначен командиром 111-й танковой бригады.

Награждён Рыцарским крестом Железного креста с Дубовыми Листьями за храбрость в бою и хорошее командование войсками. Был убит 12 сентября 1944 года под Шато-Сален, Франция. Посмертно получил звание генерал-майора.

Награды 
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» 4-го и 3-го класса
 Железный крест (1939) 2-го класса (11 мая 1940)
 Железный крест (1939) 1-го класса (21 июня 1940)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Немецкий крест в золоте (24 мая 1942 г.)
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями
 рыцарский крест (10 сентября 1943) (полковник, командир 13 моторизованного полка)
 дубовые листья (№ 394) (12 февраля 1944) (полковник, командир 13 моторизованного полка)
 Нагрудный знак «За участие в общих штурмовых атаках» 1-й ступени (без указания числа атак)

Источники 
Цитаты

Библиография

 Fellgiebel, Walther-Peer (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 3-7909-0284-5.
 Scherzer, Veit (2007). Ritterkreuzträger 1939—1945 Die Inhaber des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939 von Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine, Waffen-SS, Volkssturm sowie mit Deutschland verbündeter Streitkräfte nach den Unterlagen des Bundesarchives (in German). Jena, Germany: Scherzers Miltaer-Verlag. ISBN 978-3-938845-17-2.

Ссылки 
 Награды Второй мировой (англ.)
 Ritterkreuztraeger 1939—1945 (нем.)
 Bronsart von Schellendorff, Heinrich-Walter на сайте www.tracesofwar.com/

Генерал-майоры (вермахт)